Эйнар Гундерсен (; 20 сентября 1896, Йеллен, Шиен — 29 октября 1962, Тёнсберг) — норвежский футболист, игрок сборной Норвегии. Был центрфорвардом «Одд Гренланд», за который забил более 200 голов. Пятикратный обладатель Кубка Норвегии (1915, 1919, 1922, 1925, 1926). Так же играл в «Сете» в любительской лиге Франции, 18 января 1921 года забил 7 мячей (счет 10:0) в одном из матчей.

За сборную провёл 33 матча, забив 26 мячей. Участвовал в Олимпийских играх 1920 года, где норвежцы дошли до четвертьфинала.

После окончания карьеры работал тренером. В 1946 году вернулся в «Одд Гренланд» в качестве тренера молодёжной команды клуба. Был активистом Норвежской рабочей партии.

Ссылки 
 Профиль на Sports Reference 
 Профиль на сайте клуба «Одд»

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1920 года
Игроки ФК «Одд»
Игроки ФК «Снёгг»
Игроки ФК «Сет»

Футбольные тренеры Норвегии
Тренеры ФК «Будё-Глимт»

Тренеры ФК «Одд»